Schwalmtal – comune dell'Assia
 Schwalmtal – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia